Конфликт в Дроздах — инцидент, имевший место в 1998 году с участием правительства Белоруссии и дипломатов из других стран.

По распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко послы 22 стран должны были к 10 июня освободить свои резиденции, расположенные в элитном комплексе Дрозды близ Минска. 18 июня Лукашенко объявил комплекс Дрозды находящимся в собственности правительства. Комплекс был закрыт на ремонт. Александр Лукашенко подчеркнул, что нахождение подразделения морских пехотинцев США в 50 метрах от его личной резиденции полностью исключено. Хотя Лукашенко пытался вести переговоры с западными странами, такими как Франция и Германия, назначив Владимира Герасимовича для переговоров, не смог решить вопрос в срок. В знак протеста против этого инцидента Соединенные Штаты временно отозвали своего посла Даниэля В. Спекхарда, который провел год в Вашингтоне, прежде чем вернуться в Белоруссию. Одним из результатов этого инцидента было то, что Европейский союз объявил Лукашенко и приблизительно 130 других государственных служащих невъездными в четырнадцать из пятнадцати — тогда государств ЕС. Это подтолкнуло Соединенные Штаты и страны, не входящие в ЕС, выпустить аналогичные запреты (исключением является штаб-квартира Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке). Согласно ИТАР-ТАСС и БелаПАН, комплекс Дрозды в настоящее время используется в качестве резиденции президента, а дипломаты были выселены на новые места в Минске.

См. также 
 Внешняя политика Белоруссии
 Отношения Белоруссии и США

Примечания

Ссылки 
 Решение Минского городского Совета депутатов от 21 мая 1996 г. № 451 «О проекте „Корректуры генерального плана г. Минска и проекта планировки пригородной зоны“» // pravo.levonevsky.org
 Belarus: Year in Review 1998  / Энциклопедия Britannica
 Нурани, И. Вы слыхали как берут «Дрозды» / И. Нурани // Зеркало. — 1998. — 26 июня.
 Дрозды-2: для Беларуси массовый отъезд послов ЕС не является беспрецедентным  // interfax.by
 U.S. Embassy Minsk Policy Statement on the «Drozdy Dispute». Retrieved 2009-01-02
 Radio Free Europe

Внешняя политика Белоруссии
1998 год в Белоруссии
Внешняя политика Европейского союза
1998 год в политике
Дипломатические инциденты
Президентство Александра Лукашенко
История Минска
Дрозды (Минск)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании